Die Divizia A 1988/89 war die 51. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. August 1988 und endete am 20. Juni 1989. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum fünften Mal in Folge Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Verlauf 
Wie bereits die Saison 1987/88 wurde auch diese Saison von Steaua Bukarest und Dinamo Bukarest dominiert. Steaua erreichte dabei so viele Punkte wie niemals eine andere Mannschaft in der Divizia A. Die Mannschaft gab nur bei Dinamo (0:0), Universitatea Cluj (2:2) und FCM Brașov (2:2) Punkte ab. Die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fiel, als Dinamo am 22. März 1989 mit 1:2 bei Steaua verlor und sich am 3. Mai mit 0:1 dem FC Olt geschlagen geben musste.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1989/90
 3. – AS Victoria Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1989/90
 4. – Flacăra Moreni – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1989/90
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Dinamo Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1989/90 teil

Absteiger in die Divizia B 
Oțelul Galați, Rapid Bukarest, AS Armata Târgu Mureș

Aufsteiger in die Divizia A 
Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani, Politehnica Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1988/89 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1988/89 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1988/89
Liga-1-Saison